Ел Фараљон има више значења:

 Ел Фараљон (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Фараљон (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фараљон (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику